Grand Prix Austrii 1984 (oryg. Grosser Preis von Österreich) – 12. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1984, która odbyła się 19 sierpnia 1984, po raz 15. na torze Österreichring.

22. Grand Prix Austrii, 16. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Klasyfikacja

Uwagi 
 Pole position: Nelson Piquet - 1:26.173
 Najszybsze okrążenie: Niki Lauda - 1:32.882 na okrążeniu 23

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 

Austria
1984
1984 w Austrii